Yamaha Corporation, fabricant d'instruments musicals i electrònics
 Yamaha Motor Company, fabricant de motocicletes, motors forabord i altres productes relacionats
 Yamaha Motor España, filial de Yamaha amb seu a Catalunya entre el 1987 i el 2012
 Torakusu Yamaha, japonès, fundador de Yamaha Corporation
 Festival Yamaha
 Yamaha Stadium estadi de l'equip japonès Júbilo Iwata
 Yamaha Music, discogràfica